Nazko peut désigner :
 Nazko, une des Premières nations ;
 Nazko, une communauté nord-amérindienne de Colombie-Britannique ;
 Cône Nazko, un volcan de Colombie-Britannique ;
 Nazko, un cours d'eau de Colombie-Britannique.